Taal
Brabants, groep Nederfrankische dialecten

Personen met de achternaam Brabants
Jeanne Brabants, Belgisch danseres, choreografe en danspedagoge
Tim Brabants, Brits kajakker